Хейверхилл:

 Хейверхилл — муниципалитет, расположенный в округе Палм-Бич (штат Флорида, США).
 Хейверхилл — тауншип в округе Олмстед, Миннесота, США.
 Хейверилл (Массачусетс) — город в графстве Эссекс, Массачусетс, США.